Jméno a příjmení Chuck Smith má více nositelů:

 Chuck Smith (esperantista) (* 1979) – americký esperantista
 Chuck Smith (baseballista) (* 1969) – americký baseballista
 Chuck Smith (atlet) (* 1949) – americký sprinter